Automake — это утилита для автоматической генерации файлов Makefile.in из файлов Makefile.am. Каждый файл Makefile.am фактически является набором макросов для программы make (иногда с несколькими правилами). Полученные таким образом файлы Makefile.in соответствуют стандартам GNU Makefile.

Утилита Automake используется в программировании, главным образом в Unix.
Automake разработан для того, чтобы убрать бремя сопровождения Makefile с плеч человека, ведущего проект GNU (и взвалить его на человека, сопровождающего Automake). Каждый такой файл обрабатывается, и из него создаётся файл Makefile.in. В каталоге проекта должен быть только один файл Makefile.am.

Особенность 
Automake накладывает на проект некоторые ограничения; например, он предполагает, что проект использует программу Autoconf , а также накладывает некоторые ограничения на содержимое файла configure.ac.

Automake требует наличие интерпретатора perl для генерации файлов Makefile.in. Однако дистрибутив, созданный Automake, является полностью соответствующим стандартам GNU и не требует наличия perl для компиляции.

См. также 
 Autoconf
 Autoheader
 Makefile
 Aclocal
 m4
 Boost Build v.2

Примечания

Ссылки 
 Перевод документации для версии 1.4

Инструменты компиляции
Автоматизация сборки
Свободные системы автоматизации сборки
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение